Сино́птики:

Занятие
 Синоптики — авторы древнегреческих синопсисов.
 Синоптики — авторы трёх Синоптических Евангелий (первых из всех четырёх в Новом Завете): Марк, Матфей и Лука.
 Синоптик — профессия, специализация метеоролога.

Другое
 «Синоптики» (1985) — песня группы «Nautilus Pompilius».
 «Синоптик» (1999) — песня группы «Земфира» из одноимённого альбома.

См. также 
 Синоптик (значения)